Richard Zouch (1590–1661), jurisconsulte anglais ;
 Thomas Zouch, écrivain anglais.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme